Эра может означать:
 Эра — хронологический период.
 Эра — имя.

 Гидроним:
 Эра (приток Арно) () — река в Италии, образующаяся слиянием рек Живая Эра () и Мёртвая Эра ()
  Эр (приток Эны) () — река во Франции

 «Эра» — семейство советских фотографических объективов.
 «Эра» — телеканал Украины.
 «Эра» — телеканал Грузии.
 «Эра» — строящийся российский военный инновационный технополис в Анапе, разрабатывающий для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей; открытие — сентябрь 2018 года, выход на полную рабочую мощность — 2020 год.
 «Эра» — фонд поддержки визуальных искусств.
 «Эра» — советский трёхпрограммный радиоприёмник.
 «Эра» — советские наручные часы.

Фамилия 
 Эра, Жюль (1905—1997) — швейцарский шахматист.

См. также 
 ЭРА
 Era
 Эрра (значения)
 Фитоэры